Montreux pode referir-se a:

 Montreux - uma comuna suíça do cantão de Vaud
 Montreux - comuna francesa do departamento de Meurthe-et-Moselle
 Montreux-Château - comuna francesa do Território de Belfort
 Montreux-Jeune - comuna francesa do departamento do Alto Reno
 Montreux-Vieux - comuna francesa do departamento do Alto Reno

Ver também
Festival de Jazz de Montreux

Desambiguação
Desambiguações de topônimos